Ю́рий Само́йленко:
 Самойленко, Юрий Иванович (1932—2008) — советский физик, член-корреспондент Академии наук Украинской ССР. 
 Самойленко, Юрий Николаевич (род. 1949) — советский инженер-атомщик, Герой Социалистического Труда (1986).
 Самойленко, Юрий Павлович (род. 1944) — украинский политик.
 Самойленко, Юрий Стефанович (род. 1943) — советский и украинский математик.